In 1966 werd het 61ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Guanabara. De competitie werd gespeeld van 11 september tot 18 december. Bangu werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Car